tender – w kolejnictwie, wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla i wody dla parowozu
 tender – w żegludze:
 zasobnia węgla na dawnych parowcach
 tender torpedowców
 tender wodnosamolotów
 Tender – polski zespół muzyczny, zobacz Tomasz Szwed
 Tender – singel zespołu Blur z albumu 13